Hèrnia diafragmàtica congènita, hèrnia diafragmàtica d'origen congènit
 Histidina descarboxilasa, catalitzador de la descarboxilació de la histidina en histamina